Ковила українська — рослина роду Ковила родини Тонконогові.
 «Ковила українська» — нейзильберова монета НБУ номіналом 2 грн.
 «Ковила українська» — срібна монета НБУ номіналом 10 грн.